Lamela ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Lamela (1926–2017), spanischer Architekt
 Carmen Lamela, spanische Richterin und ehemalige Beamtin
 Erik Lamela (* 1992), argentinischer Fußballspieler
 Joel Lamela (* 1971), kubanischer Leichtathlet
 Yago Lamela (1977–2014), spanischer Leichtathlet